Ocnotelus är ett släkte av spindlar. Ocnotelus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Ocnotelus